Andrzej Mierzejewski (* 7. Dezember 1960 in Chełmża, Polen) ist ein ehemaliger polnischer Radrennfahrer.

1988 hat er an den Olympischen Sommerspielen teilgenommen. Im Jahr zuvor wurde er Vierter im Straßenrennen der UCI-Weltmeisterschaften. 1981 wurde er polnischer Berg-Meister, diesen Titel gewann er zum Ende seiner Karriere 1996 noch einmal.

Er war Profi von 1989 bis 1997. Seine Laufbahn begann 1989 mit der polnischen Radsportmannschaft Exbud Kielce. Ein Jahr später wechselte er für fünf Jahre in Mannschaften aus USA. Die letzten zwei Jahre seiner Profilaufbahn fuhr er für die polnische Mannschaft Mróz.

Erfolge

Weblinks

Einzelnachweise  

Radsportler (Polen)
Polnischer Meister (Radsport)
Olympiateilnehmer (Polen)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1988
Pole
Geboren 1960
Mann